Су́ров (Су́рова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Суров, Алексей Васильевич (род. 1955) — зоолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН (2016).
 Суров, Анатолий Алексеевич (1910—1987) — советский драматург, театральный критик, журналист.
 Суров, Борис Николаевич (1924—1994) — советский и российский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Суров, Валерий Петрович (1946—1996) — советский писатель.
 Суров, Василий (более известен как Андрей Иванович Клюшников; 1892—1924) — российский революционер, один из руководителей Татарбунарского восстания.
 Суров, Григорий Иванович (1871—1947) — советский офтальмолог.
 Суров, Игорь Александрович (род. 1985) — российский футболист, защитник.
 Суров, Михаил Васильевич (1954—2011) — вологодский политик.
 Суров, Николай Семёнович (1930—2007) — советский передовик сельскохозяйственного производства, звеньевой колхоза им. Ленина Вурнарского района, Герой Социалистического Труда.
 Суров, Сергей Михайлович (1964—2005) — советский и российский футболист.
 Суров, Юрий Алексеевич (род. 1963) — советский футболист.

 Сурова, Екатерина Эдуардовна (род. 1969) — российский философ и культуролог.
 Сурова, Людмила Васильевна (род. 1950) — литератор и педагог.
 Сурова, Мария Валерьевна (род. 1970) — актриса театра и кино.
Сурова, Светлана Алексеевна (род. 1953)-заслуженный зоотехник РФ,ветеран труда

Топоним 
 Суров — река в Белоруссии.

См. также